Lersten kan syfta på:

Lersten (byggmaterial) – ett byggmaterial även kallat adobe
Lersten (bergart) – en bergart